Il singolare del torneo di tennis Kiev Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Sánchez che ha battuto in finale Attila Sávolt 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (primo turno)
 David Sánchez (Campione)
 Jiří Vaněk (semifinali)
 Albert Montañés (primo turno)

 Irakli Labadze (quarti di finale)
 Sargis Sargsian (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Attila Sávolt (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2001